Kabinett Hammond steht für folgende Regierungen Grönlands:

 Kabinett Hammond I (2013)
 Kabinett Hammond II (2013 bis 2014)